Футбольная Конференция Англии 1998/99 годов — 20-й сезон Футбольной Конференции Англии.

В Футбольной Конференции играют как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Футбольная Конференция является пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже Премьер-лиги и трех дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Футбольной Конференции выходит в Третий дивизион Футбольной лиги.

Вышедшие и вылетевшие команды 
Пришедшие команды
 Донкастер Роверс (из Третьего дивизиона Футбольной лиги)
 Барроу (из Северной Премьер-лиги)
 Форест Грин Роверс (из Южной Футбольной лиги)
 Кингстониан (из Южной Футбольной лиги)

Выбывшие команды
 Галифакс Таун (в Третий дивизион Футбольной лиги)
 Слау Таун (в Южную Футбольную лигу)
 Гейтсхед (в Северную Премьер-лигу)
 Стейлибридж Селтик (в Северную Премьер-лигу)

Турнирная таблица 

1 «Барроу» был исключён из Футбольной Конференции, из-за административных нарушений.

2 В официальном итоговом протоколе существует ошибка, у «Уэллинг Юнайтед» указана разница мячей −19.

Ссылки 
 Официальный сайт

1998
Англия-5
Англия-5
Спорт в Великобритании в 1998 году
Спорт в Великобритании в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999